Le detentrici del titolo sono Kristina Mladenovic e Galina Voskoboeva, ma hanno deciso di non partecipare al torneo. Le vincitrici del torneo sono Lara Arruabarrena e María Teresa Torró Flor  che hanno battuto in finale Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká con il punteggio di 7-62, 5-7, [13-11].

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)
  Lara Arruabarrena /  María Teresa Torró Flor (Campionesse)

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (semifinale)
  Chan Chin-wei /  Laura Thorpe (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2015
WTA Tour 2015